Rabia puede referirse a:
 Rabia, una enfermedad infecciosa.
 Virus de la rabia.
 Virus de la rabia, virus ficticio de la película 28 días después.
 Rabia, un sentimiento de ira o enojo.
 El nombre común de la planta Galium aparine.
 La Rabia, una localidad de Cantabria, en España.
Rabia, película de David Cronenberg del año 1977.
Rabia, película del director ecuatoriano Sebastián Cordero del año 2009.
Rabia, novela de Stephen King.
 Rabia, serie de televisión española producida por Cuatro.
Festival Mundial de la Digna Rabia.
 Los Rabī'a, una antigua e importante tribu árabe.